Kepner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kepner (vor 1501–1543), deutscher Buchhändler
 William E. Kepner (1893–1982), US-amerikanischer Offizier in beiden Weltkriegen